Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 971 dans le monde.

 Route nationale 971 en Belgique
 Route régionale 971 en Finlande